Stępiński ist der Familienname folgender Personen:

 Mariusz Stępiński (* 1995), polnischer Fußballspieler
 Patryk Stepinski (* 1995), polnischer Fußballspieler
 Zygmunt Stępiński (1908–1982), polnischer Architekt und Stadtplaner